Михаил Михайлович Габович (род. 27 мая 1948, Москва) — советский артист балета, народный артист РСФСР (1987).

Биография 
Михаил Михайлович Габович родился 27 мая 1948 года в Москве в артистической семье. В 1967 году окончил Московское хореографическое училище (педагог Г. М. Евдокимов)

В 1967—1987 года был солистом Большого театра. Участвовал в гастролях за рубежом. 

В 1980 году окончил ГИТИС. Кандидат искусствоведения (1986, диссертация «Принципы биомеханики в методике преподавания классического танца»).

Семья 
 Дядя — театральный режиссёр Александр Маркович Габович (1907—1974), лауреат Сталинской премии.
 Отец — артист балета Михаил Маркович Габович (1905—1965), солист Большого театра, народный артист РСФСР, лауреат Сталинских премий.
 Мать — балерина Марианна Сергеевна Боголюбская (1919—2013), солистка балета Большого театра, заслуженная артистка РСФСР.
 Жена — балерина Татьяна Игоревна Бессмертнова (род. 1947), солистка балета Большого театра, заслуженная артистка РСФСР.
 Сын — артист балета Михаил Михайлович Бессмертнов (род. 1973), окончил Московское хореографическое училище, был солистом Большого театра, Московского Классического Балета. С 2005 года — артистический директор труппы «Звёзды Балета Москвы».
 Внучка — Надежда Михайловна Бессмертнова.

Премии и награды 
 Заслуженный артист РСФСР (25.05.1976). 
 Народный артист РСФСР (02.07.1987).

Партии в балетах 
 «Спартак» А. Хачатуряна — Красс
 «Ромео и Джульетта» С. С. Прокофьева — Парис и Ромео
 «Лебединое озеро» П. И. Чайковского — Зигфрид и Злой гений 
 «Бахчисарайский фонтан» Бориса Асафьева — Вацлав
 «Шопениана» Шопена — Юноша
 «Иван Грозный» С. С. Прокофьева — Курбский
 «Любовью за любовь» Т. Хренникова — ''Клавдио

Библиография 
 Габович М. М. Биомеханика и танец, «СБ», 1983, № 2.

Литература 
 Русский балет. Энциклопедия. БРЭ, «Согласие», 1997.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Выпускники Московского хореографического училища
Артисты балета Большого театра
Выпускники ГИТИСа